Северо-Западная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Северо-Западная улица (Барнаул) — одна из центральных улиц Барнаула.
 Северо-Западная улица — улица в городе Северодвинске.
 Северо-Западная улица — улица в городе Сергиевом Посаде.
 Северо-Западная улица — улица в городе Тамбове.